Аллерс — фамилия.

 Аллерс, Кристиан Вильгельм (1857—1915) — немецкий художник и гравюрщик.
 Аллерс, Роджер (род. 1949) — американский кинорежиссёр, сценарист и художник.